

Охудно () — село в гміні Щитно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Охудно () — село в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства